Песо́ченское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Карачевского района Брянской области. Административный центр — деревня Песочня.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенного Новгородского сельсовета и части Мальтинского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Карачевского района
Сельские поселения Брянской области